Walker kan syfta på:

Walker (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
Walker Art Center – i Minneapolis, Minnesota
Walker Art Gallery – i Liverpool, England
Walker Books – brittiskt barnboksförlag
Walker (datorspel) – datorspel
Walker (film) – film om William Walker från 1987
Walker, Texas Ranger – amerikanskt tv-program
The Walker – film från 2007, skriven och regisserad av Paul Schrader

Geografi

Antarktis 

 Walker Point, 
 Cape Walker, 
 Walker Mountains

Storbritannien 

Walker, Newcastle upon Tyne, England

USA 

 Walker, Louisiana, ort, Livingston Parish, 
 Walker, Missouri, Vernon County, 
 Walker, Iowa, ort, Linn County, 
 Walker, Michigan, ort, Kent County, 
 Walker, Minnesota, countyhuvudort, Cass County, 
 Walker, Kalifornien, Mono County,

Se även
 Walker Island – flera
 Walker River – flera
 Mount Walker – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar